Галайда Дмитро Якович ( 2 квітня 1897  — ?) — підполковник Армії УНР  
 Галайда Ілля (1 серпня 1931 , Чертіжне ) — український поет 
 Гнат Галайда (31 грудня 1877 (12 січня 1878)(18780112), Харків — † 8 жовтня 1938, розстріляний) — український письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч.